Schinz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Schinz (1870–1943), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Alfred Schinz (1919–1999), deutscher Architekt und Bauforscher
 Anna Schinz (* 1988), Schweizer Schauspielerin
 Christoph Salomon Schinz (1764–1847), Schweizer Arzt und Politiker
 Hans Schinz (1858–1941), Schweizer Botaniker und Forschungsreisender
 Hans Heinrich Schinz (1727–1792), Schweizer Jurist, Obervogt in Zürich 
 Hans Rudolf Schinz (1891–1966), Schweizer Radiologe 
 Heinrich Rudolf Schinz (1777–1861), Schweizer Zoologe
 Johann Caspar Schinz (1797–1832), Schweizer Maler und Zeichner
 Konrad Schinz (1842–1910), Schweizer Ingenieur und Diplomat
 Rudolf Eduard Schinz (1812–1855), Schweizer Eisenbahnbauingenieur
 Salomon Schinz (1734–1784), Schweizer Arzt und Politiker

Schinz steht für:
 Schinz, deutscher Name von Sińce, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Chintz, Baumwollgewebe